Bridgeport Township (Illinois)
Bridgeport Township (Missouri)